Amonijum fosfat se može odnositi na tri različita hemijska jedinjenja, koja su formirana reakcijom amonijaka sa fosfornom kiselinom i imaju opštu formulu [NH4]x[H3−xPO4], gde je 1 ≤ x ≤ 3:
 Amonijum dihidrogenfosfat, [NH4][H2PO4]
 Diamonijum fosfat, [NH4]2[HPO4]
 Amonijum fosfat, [NH4]3[PO4]

Amonijum jedinjenja
Fosfati